Søstrene ist der Name folgender Inselgruppen:
 Søstrene (Antarktika) vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Ostantarktika
 Søstrene (Norwegen) im Oslofjord